Municipio de Camp Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Camp Creek (Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Rutherford.
 Municipio de Camp Creek (Ohio), un municipio ubicado en el condado de Pike.